Dit is een lijst van restaurants in de provincie Gelderland die een Michelinster hebben of in het verleden er een gehad hebben. De lijst hieronder toont de restaurants op basis van de historisch hoogste waardering.

3 sterren 
 De Leest (Vaassen)

2 sterren 
 De Echoput (Hoog Soeren)
 De Kromme Dissel (Heelsum)
 De Nieuwe Winkel (Nijmegen)
 't Nonnetje (Harderwijk)

1 ster 
 Basiliek (Harderwijk)
 Beaulieu (Doorwerth)
 Binnen den Poort (Culemborg)
 De Fuik (Aalst)
 Gravin van Buren (Buren)
 Het Jachthuis Hoog Soeren (Hoog Soeren)
 Het Koetshuis (Bennekom)
 Le Marron (Malden)
 O Mundo (Wageningen)
 't Schulten Hues (Zutphen)
 De Stenen Tafel (Borculo)
 De Waag (Doesburg)
 De Witte Holevoet (Scherpenzeel)
 Wageningse Berg (Wageningen)

Kaart 

Michelinster